

Geografia
 Punta Whymper – vetta delle Grandes Jorasses nel massiccio del Monte Bianco, tra Italia e Francia.
 Whymper Spur – sperone roccioso della Catena di Shackleton, nella Terra di Coats, Antartide.

Persone
 Edward Whymper – alpinista inglese.
 Frederick Whymper – artista ed esploratore inglese.
 Josiah Wood Whymper – illustratore e pittore inglese.

Pagine correlate
Monte Whymper